El Trofeu Comte de Godó 1983 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 9 d'octubre de 1983 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1983
Competicions esportives del 1983 a Catalunya